Dekompressionserkrankung (Kurzbezeichnung: DCI für englisch Decompression Illness) bezeichnet im Tauchsport
 die Dekompressionskrankheit
 eine Lungenüberdehnungsverletzung, siehe Lungenriss